Bruno Marchand peut faire référence à :

 Bruno Marchand, homme politique québécois, maire de la ville de Québec.
 Bruno Marchand, dessinateur belge.